

Onomastica
Nearco – nome proprio di persona italiano maschile

Persone
 Nearco – condottiero antico macedone
 Nearco – ceramista attivo nell'antica Grecia

Altro
 Nearch – cratere lunare
 Nearco – cavallo campione di galoppo